Strausz János (1934–2020) magyar jogász, alkotmánybíró (1998–2004)
 Strausz János (1950) magyar orvos, tüdőgyógyász, egyetemi tanár